Metternich (Weilerswist), een plaats in de Duitse gemeente Weilerswist, Noordrijn-Westfalen
Metternich (geslacht), Duits adellijk geslacht
Koblenz-Metternich, stadsdeel van Koblenz
Burg-Metternich, kasteel bij Beilstein aan de Moezel.
De achternaam van onder meer de volgende personen (zonder nadere specificatie wordt doorgaans Klemens von Metternich bedoeld):
 Lothar von Metternich (1551-1623), aartsbisschop en keurvorst van Trier
 Lothar Friedrich von Metternich-Burscheid (1617-1675), aartsbisschop vom Mainz
 Franz Arnold Wolff-Metternich zur Gracht (1658-1718), prins-bisschop van Paderborn en Münster
 Weilhelm Hermann Ignatz Wolff-Metternich von der Gracht (1665-1722), staatsman
 Hermann Werner von Wolff-Metternich (1683-1704), bisschop van Paderborn
 August Wilhelm Franz von Wolff-Metternich (1705-1764), staatsman
 Wolf von Metternich († 1731), diplomaat, schrijver, alchimist 
 Franz Georg Karl von Metternich (1746-1818), staatsman
 Klemens von Metternich (1773-1859), staatsman
 Pauline Metternich-Sándor (1836-1921), oprichtster van een salon in Wenen
 Franz Wolff Metternich (* 1894?), kunsthistoricus
 Josef Metternich (1915-2005), operazanger
 Hermann Wolf-Metternich (* 1918), Volksmarinedivision
 Franz-Albrecht Metternich-Sándor (* 1920), landeigenaar
 Josef Metternich (1930-2003), pastoor